Bullard Peak bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bullard Peak (Greenlee County, Arizona)
 Bullard Peak (Yavapai County, Arizona)
 Bullard Peak (New Mexico)